Здесь помещён список субъектов Российской Федерации по их наивысшим точкам над уровнем моря.

Примечания 

Списки субъектов Российской Федерации
Списки:География России
Высочайшие точки субъектов РФ